Алексе́й Серге́евич Мажуко́в ( — ) — советский композитор, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).

Биография 
Родился 10 февраля 1936 года в деревне Шумерля Чувашской АССР, недалеко от одноименного рабочего посёлка, ставшего в 1937 году городом.

Музыкальное образование получил в Чебоксарском музыкальном училище (1955), Саратовской консерватории (1959) и Московской консерватории (1962, класс композиции Ю. А. Шапорина). Работал дирижером, композитором-аранжировщиком в эстрадных оркестрах, в частности в биг-бэнде Эдди Рознера. Руководил оркестром «Советская песня».

Скончался 28 июня 2011 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Семья 
Сын — пианист-виртуоз Денис Алексеевич Мажуков (род. 1973).

Павел Алексеевич Мажуков (1977 - 2021)

Творчество 
Песни Алексея Мажукова получили всесоюзную известность благодаря исполнению Н. Бродской. Э. Хилем, А. Пугачёвой, И. Кобзоном, М. Магомаевым, И. Понаровской, Н. Гнатюком, Л. Долиной, С. Ротару, К. Георгиади и многими другими популярными исполнителями.

На музыку Мажукова в Чувашском драматическом театре поставили комедию У. Шекспира «Ашкăнчăк инкесем» («Виндзорские проказницы»). На слова поэта В. Смирнова сочинил песню «Ода Чувашии».

Песни

Композиторская фильмография 
  — Короткие истории
  — Горы зовут
  — Когда-то в Калифорнии
  — Мартин Иден
  — Мы вместе, мама
  — Кошка на радиаторе
  — Портрет с дождём
  — Искушение
  — Дима отправляется в путь
  — Летние гастроли
  — Где ты, любовь?
  — Любимая женщина механика Гаврилова
  — Горький можжевельник
  — Джигит всегда джигит

Дискография 
 «Музыка для отдыха» («Мелодия», 1967, переиздано 2005)
 «Алексей Мажуков — Песни, оркестровые пьесы» («Мелодия», 1973)
 «Пути Любви» («Мелодия» 1983)
 «Золотой шлягер 80-х» («Мелодия», 1995)

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (13 февраля 2006 года) — за заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и в связи с 70-летием со дня рождения.

Ссылки 
 Неофициальный сайт
 Тексты некоторых песен Алексея Мажукова
 Справка

Примечания 

Похороненные на Троекуровском кладбище